Gradac kan syfta på:

Gradac i Kroatien
Gradac (Foča) i Bosnien och Hercegovina
Annat namn för sjön Klinje